Luigi Omodei peut désigner deux cardinaux italiens du  :
 Luigi Omodei (1607-1685), créé cardinal par le pape Innocent X en 1652 ; 
 Luigi Omodei (1657-1706), créé cardinal par le pape Alexandre VIII en 1690, neveu du précédent.